L'NBA All-Star Weekend 2006, svoltosi a Houston, vide la vittoria finale della Eastern Conference sulla Western Conference per 122 a 120.

LeBron James, dei Cleveland Cavaliers, fu nominato MVP della partita. Nate Robinson, dei New York Knicks, si aggiudicò l'NBA Slam Dunk Contest. Dirk Nowitzki, dei Dallas Mavericks vinse l'NBA Three-point Shootout.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dai Sophomores (giocatori al 2º anno) sui Rookies (giocatori al 1º anno) per 106 a 96. MVP della partita fu Andre Iguodala dei Philadelphia 76ers.

L'NBA Skills Challenge venne vinto da Dwyane Wade dei Miami Heat; mentre l'NBA Shooting Stars Competition venne vinto dai San Antonio Spurs.

Venerdì

NBA Rookie Challenge

Rookies

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sophomores

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sabato

Slam Dunk Contest

Three-point Shootout

 Ray Allen, Seattle SuperSonics
 Gilbert Arenas, Washington Wizards
 Chauncey Billups, Detroit Pistons

 Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks
 Quentin Richardson, New York Knicks
 Jason Terry, Dallas Mavericks

Raja Bell non partecipò a causa di problemi familiari e fu sostituito da Gilbert Arenas
in grassetto è indicato il vincitore

NBA Skills Challenge

 Steve Nash, Phoenix Suns
 LeBron James, Cleveland Cavaliers

 Chris Paul, New Orleans/Oklahoma City Hornets
 Dwyane Wade, Miami Heat

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Shooting Stars Competition

 Tracy McGrady, giocatore Houston Rockets
 Sheryl Swoopes, giocatrice Houston Comets
 Clyde Drexler, ex giocatore Houston Rockets

 Shawn Marion, giocatore Phoenix Suns
 Kelly Miller, giocatrice Phoenix Mercury
 Dan Majerle, ex giocatore Phoenix Suns

 Tony Parker, giocatore San Antonio Spurs
 Kendra Wecker, giocatrice San Antonio Silver Stars
 Steve Kerr, ex giocatore San Antonio Spurs

 Kobe Bryant, giocatore Los Angeles Lakers
 Lisa Leslie, giocatrice Los Angeles Sparks
 Magic Johnson, ex giocatore Los Angeles Lakers

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate
 National Basketball Association 2005-2006

Altri progetti

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2006
All-Star Game 2006
Competizioni sportive a Houston